Kasmír, az indiai szubkontinens régiója
 Kasmír, Kasmír régiónak az a vitatott hovatartozású területe, ami India és Pakisztán határán fekszik, és de facto pakisztáni adminisztrációjú;
 Kasmír
 Kasmír zászlaja
 Dzsammu és Kasmír India egyik állama, majd un. szövetségi területe. (Ladak ekkortól önálló szövetségi terület.)
 Kasmír-völgy
 kasmírgyapjú, a kasmírkecske szőréből készült anyag
 kasmírszarvas, a gímszarvas egyik alfaja
 Kasmír-csuszka, a csuszkafélék egyik faja
 Kasmír-tragopán, a fácánfélék családjába tartozó faj
 Kashmir (1975), a Led Zeppelin együttes dala